Nicolas peut faire référence à :

Anthroponyme

 Nicolas, un prénom masculin ;
 Nicolas, un patronyme français, qui a donné de nombreux noms de famille dérivés ;
 Nicolas (v. 900-976), fondateur de la dynastie des Comitopouloï ;
 Nicolas (1891-1961), un évêque de l'Église orthodoxe russe ;
 , plusieurs saints du christianisme dont le plus célèbre est saint Nicolas de Myre.

Toponyme 

  (page d'homonymie)
  (page d'homonymie)

Autres 
 Nicolas est une enseigne de caves à vin depuis 1822.
 Nicolas est une entreprise française fondée en 1855 fabriquant des remorques routières.
 Nicolas : la lettre « N » de l'alphabet radio français.
 Nicolas, une chanson de William Sheller (1980) reprise sur son album Nicolas.
Nicolas Palkine, nouvelle de Léon Tolstoï parue en 1891.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom